Гюджюксу, также Бехлиойл (, ) — чеченское село в Турции в составе района Гёксун ила Кахраманмараш.

История 
Село основано в 1850 г. чеченцем-мухаджиром по имени Шейх Бехли (). В нынешнее время происходит исход населения из села в близлежащие города. Оставшиеся жители заняты сельским хозяйством и животноводством.

Сельское хозяйство 
С момента основания села определённые тейпы (фамилии) осуществляли контроль над сельхозпроизводством, в их числе были Селимби (1 мельница), Хаджи Ибрем (1 мельница), Чочи (Çööçii, 1 мельница), Шемиль (Şemil, 2 мельницы) и Висита (Visite, 2 мельницы).

Тейпы 
В селе проживают представители следующих чеченских тейпов:
 Та́нко (, тейп — Аьккхий)
 Се́лимби (, тейп — Аьккхий)
 Ви́сите (, тейп — Аьккхий)
 Дабы́ (, тейп — Аьккхий)
 Чочии́ (, тейп — Аьккхий)
 Бола́т (, тейп — Аьккхий)
 Асла́н (, тейп — Аьккхий)
 Чанки́ (, тейп — Аьккхий)
 Кутлу́ (, тейп — Сесаной)
 Апайды́н (, тейп — Сесаной)
 Ондже́ (, тейп — Аьккхий)
 Индже́ (, тейп — Бильтой)
 Эрдога́н (

Литература 
 W.E.D. Allen, Paul Muratoff: Caucasian Battlefields — A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border 1828—1921. Battery Press, Nashville 1966; S. 104. ISBN 0-89839-296-9 (Englisch)

Источник

Ссылки 
 http://www.zip-codes-maps.com/tr/zip-code/turkey/kahramanmaras/gucuksukoyu/zipcodeid/841465/zip-code-gucuksukoyu.htm
 Çeçen kasabası Çardak

Населённые пункты ила Кахраманмараш